Alexe este un prenume și nume de familie care se poate referi la:

Prenume 
 Alexi Ivanov (1922-1997) politician bulgar de origine română, activ în perioada 1945 - 1989, născut în Tulcea, România, numele său la naștere a fost Alexe Bădărău, partea sa paternă fiind românească, respectiv partea sa maternă fiind de origine greacă și bulgară.
 Alexe Boboc, deputat român în legislatura 2000-2004
 Alexe Dumitru (1935 – 1970), canoist român, laureat cu aur la Melbourne 1956 cu echipajul de canoe C2 în cursa de 1.000 m
 Alexe Popescu, (1927 - 1974), inginer chimist român, membru corespondent al Academiei Române
 Alexe Procopovici (1884 - 1946), lingvist și filolog român

Nume de familie 
 Antonio Alexe (1969 - 2005), jucător român de baschet
 Ion Alexe (n. 1946), pugilist român, laureat cu argint la München 1972
 Marius Alexe (n. 1990), fotbalist care evoluează la clubul Dinamo București
 Dan Alexe (n. 1961), scriitor, lingvist, cineast, jurnalist și traducător român

Vezi și 
 Alexandru (dezambiguizare)

Prenume masculine românești
Nume de familie românești